ANQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Angola Steuben (Stati Uniti)
 anq – codice ISO 639-3 della lingua jarawa